Belgisch curlingteam (mannen)
Belgisch curlingteam (vrouwen)
Belgisch curlingteam (gemengd)
Belgisch curlingteam (gemengddubbel)